Georgiadis ist der Familienname folgender Personen:

 Adonis Georgiadis (* 1972), griechischer Politiker, Historiker, Verleger und Autor
 Georgios Georgiadis (* 1972), griechischer Fußballspieler

 Nicholas Georgiadis (1923–2001), griechisch-britischer Maler, Kostüm- und Bühnenbildner
 Nico Georgiadis (* 1996), Schweizer Schachspieler
 Vasilis Georgiadis (1921–2000), griechischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Georgiades